День памяти:
 День памяти (именины) — в христианстве день памяти святого, имя которого носит человек.
 День памяти (США) — национальный праздник США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая.
 День памяти (Франция) — национальный праздник Франции, отмечаемый ежегодно 11 ноября.
 День памяти (фильм) — американский любительский слэшер 1999 года.
 День памяти (Республика Корея) — национальный праздник Республики Корея, отмечаемый ежегодно 6 июня.
 День памяти (Израиль)
 День памяти (Туркменистан) — национальный праздник Туркменистан, отмечающийся ежегодно в последний понедельник октября.
 День памяти (Азербайджан) — памятная дата, которая отмечается 27 сентября в Азербайджанской Республике.

См. также 
 День поминовения (Нидерланды)
 День памяти павших